Стоян Надія Опанасівна — Герой Соціалістичної Праці.
 Стоян Олександр Миколайович — український політик і профспілковий діяч.
 Стоян Пилип Кузьмич — український історик.
 Стоян Тетяна Андріївна — доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 Михайлов-Стоян Костянтин Іванович — український і болгарський оперний співак.

Примітки 

Прізвища